Кадлу — элемент эскимосской мифологии, одна или три сестры, руководящие громом.
 (8709) Кадлу — околоземный астероид из группы Амура.